Gaure kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Gauré, kommun, Département de la Haute-Garonne,

Litauen 

 Gaurė, ort, 

Robotskapade Litauenförgreningar